Salvin ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Salvin (1799–1881), britischer Architekt
 Osbert Salvin (1835–1898), britischer Naturforscher